Виси́м — название географических объектов в России:

Населённые пункты 
 Висим — село в Добрянском городском округе Пермского края.
 Висим — посёлок в Горноуральском городском округе Свердловской области.

Микрорайон 
 Висим — микрорайон Перми.

Реки 
 Висим — река в Пермском крае, приток Камы.
 Висим — река в Свердловской области, приток Межевой Утки.
 Висим — река в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, приток Северной Сосьвы.

См. также 
 Большой Висим
 Средний Висим
 Малый Висим
 Висим-Соим